

Geografia 
 Leiva, comune della Colombia nel dipartimento di Nariño
 Leiva, comune della Spagna nella Comunità autonoma di La Rioja

Persone 
 Lucas Leiva, calciatore brasiliano
Leiva, cantante spagnolo